Caerphilly Castle – castello medievale della città di Caerphilly (Galles)
 Caerphilly Castle – locomotiva del 1923